Гоголевский сельский совет:

 Гоголевский сельский совет — входит в состав Весёловского района Запорожской области Украины.
 Гоголевский сельский совет — входит в состав Шишацкого района Полтавской области Украины.